Joe Worrall ist der Name folgender Personen:

* Joe Worrall (Schiedsrichter) (* 1945), englischer Fußballschiedsrichter
 Joe Worrall (Fußballspieler) (* 1997), englischer Fußballspieler